Бровка может обозначать:
 Бровка — река в Московской и Рязанской областях России, приток Вожи.
 Бровка — река в Томской области России, приток Оби.
 Бровка — декоративный элемент в архитектуре.
 Бровка — элемент автомобильной дороги.
 Бровка, Пётр Устинович (1905—1980) — белорусский советский писатель, поэт и драматург, публицист, переводчик. Народный поэт БССР, академик АН БССР.
 Бровка, Юрий Петрович (1936—2019) — белорусский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права.
 Бровка — посёлок в Балашовском районе Саратовской области, упразднён в 2006 г.

См. также 
 Бровки